

Persone

Buora
Andrea Buora (...–1556) – architetto e scultore italiano, figlio di Giovanni
Antonio Buora (...–1538) – architetto e scultore italiano, figlio di Giovanni
Carlo Buora (1946) – dirigente d'azienda italiano
Giovanni Buora (1450-1513) – architetto e scultore italiano

Cognomi composti
Paolo Scarpa Bonazza Buora (1957) – politico e imprenditore italiano